Le Gitan peut faire référence à  :
 Le Gitan, film de José Giovanni sorti en 1975, avec Alain Delon dans le rôle-titre. D'après l'histoire de Marcel Ruard, dit « Le Gitan », du Gang des Tractions Avant de « Pierrot le Fou » dans les années 1940.
 Le Gitan, chanson de Daniel Guichard

Pseudonyme 

 Luciano Lutring, dit « le Gitan », braqueur de banques dans les années 1960.